Die Communauté de communes du Kochersberg ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Bas-Rhin in der Region Grand Est. Sie wurde am 21. November 2012 gegründet und umfasst 23 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Truchtersheim.

Historische Entwicklung 
Der bereits seit 2002 existierende Gemeindeverband wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2013 mit der Communauté de communes Ackerland fusioniert und dabei unter demselben Namen neu gegründet.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2016 wurde die ehemalige Gemeinde Pfettisheim nach Truchtersheim eingemeindet.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Kochersberg
Gegründet 2012